Voyageur est le cinquième album du groupe Enigma sorti en 2003.

Titres 
 From East to West
 Voyageur
 Incognito
 Page of Cups
 Boum-Boum
 Total Eclipse of the Moon
 Look of Today
 In the Shadow, in the Light
 Weightless
 The Piano
 Following the Sun

Liens externes 
 

Album d'Enigma
Album musical sorti en 2003